Хасле-бай-Бургдорф () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Бургдорф. Население составляет 2993 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0406.

Ссылки 
 Официальная страница